Кристиа́н Ци́ге (; ) — немецкий футболист и футбольный тренер. Чемпион Европы и вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка УЕФА.

Карьера

Карьера игрока 
В юности играл клубах «Зюдштерн», «Рудов», «Герта 03» (Целендорф). В 1990 году перешёл в мюнхенскую «Баварию», в составе которой сыграл 185 матчей.

В 1997—2004 гг. был игроком таких клубов, как «Милан», «Мидлсбро», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В 2004 году вернулся в Германию, став игроком мёнхенгладбахской «Боруссии». В 2005 году завершил карьеру из-за травмы.

Национальная сборная 
30 апреля 1991 года дебютировал на международной арене в составе молодёжной сборной Германии в матче против бельгийской команды, в котором он также забил свой первый гол.

В период с 1993 по 2004 год сыграл за сборную Германии 72 матча, забив 9 голов. Свою первую игру за взрослую сборную провёл в товарищеском матче против Бразилии (3:3). С 1996 по 2004 год входил в основной состав сборной Германии. В 1996 году на чемпионате Европы в финальном матче против команды Чехии помог Оливеру Бирхоффу забить золотой гол, который принёс немцам победу. Свою последнюю игру за сборную провёл 27 мая 2004 года против сборной Мальты.

Тренерская карьера 
Пройдя обучение в тренерской школе, был тренером молодёжного состава мёнхенгладбахской «Боруссии». 19 октября 2008 года на пресс-конференции был представлен в качестве ассистента тогдашнего тренера основной команды Мёнхенгладбаха Ханса Майера.

В 2011—2014 гг. тренировал молодёжные сборные Германии.

С 20 марта 2014 года по 25 марта 2015 года тренировал «Унтерхахинг».

С 30 ноября 2015 года по 15 марта 2017 года — тренер команды «Атлетико Балеарес», выступавшей в третьей футбольной лиге Испании.

Достижения 
Бавария
 Чемпион Германии 1994, 1997 годов
 Победитель Кубка УЕФА 1996
Милан
 Чемпион Италии 1999 года
Ливерпуль
 Обладатель Кубка Англии 2001 года
 Обладатель Кубка Английской лиги 2001 года
 Победитель Кубка УЕФА 2001 годов
Сборная Германии
 Вице-чемпион мира 2002 года
 Чемпион Европы 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на официальном сайте «Боруссии» 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на Sports Yahoo
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Арминия» Билефельд
Тренеры ФК «Унтерхахинг»
Тренеры ФК «Атлетико Балеарес»
Тренеры ФК «Ратбури»